Název Jasenovský potok má více vodních toků:

 Jasenovský potok (přítok Laborce) – levostranný přítok Laborce na Slovensku v okrese Humenné
 Jasenovský potok (přítok Oľky) – levostranný přítok Oľky na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Jasenovský potok (přítok Oravy) – levostranný přítok Oravy na Slovensku v okrese Dolný Kubín
 Jasenovský potok (přítok Rajčanky) – levostranný přítok Rajčanky na Slovensku v okrese Žilina